Sun Ming Ming (; Condado de Bayan, ) es un exjugador chino de baloncesto. Con una altura de  y un peso de , es uno de los jugadores más altos que jamás haya jugado al baloncesto profesional. Utiliza una 20 de talla de calzado (una 54.5 en la medida europea). En 2007 participó en la película Rush Hour 3, protagonizada por el también actor chino Jackie Chan.

Primeros años 
Nació en un pequeño pueblo cerca del Condado de Bayan en la provincia de Heilongjiang. Tiene dos hermanos. No comenzó a jugar al baloncesto hasta los quince años, cuando ya medía .

Carrera 
A comienzos de 2005, Sun viajó a los Estados Unidos para entrenar y conseguir entrar en el draft de la NBA. Fue declarado elegible en el draft de ese mismo año y tuvo una breve prueba con Los Angeles Lakers, pero no fue seleccionado por ningún equipo.

En el verano de 2005, a Sun le diagnosticaron acromegalia acompañada de tumor cerebral de grado 1 vinculado a su glándula pituitaria. Debido a que no tenía ni seguro médico, ni dinero suficiente para costear las facturas médicas de aproximadamente 100.000 dólares, su agente deportivo, Charles Bonsignore, realizó un evento para recaudar fondos. El tumor fue extirpado con éxito el 26 de septiembre de 2005.

Después de su cirugía, Sun jugó con varios equipos de ligas menores estadounidenses, incluyendo los Dodge City Legend de la USBL, los Maryland Nighthawks (actualmente Washington GreenHawks) de la ABA y los Grand Rapids Flight de la IBL. Después de su etapa norteamericana, jugó en México con el Fuerza Regia de Monterrey de la LNBP y en Japón con los Hamamatsu Higashimikawa Phoenix de la BJ League. 

En 2009 regresó a China para jugar con los Beijing Ducks de la CBA, después de realizar una temporada notable con el Heilongjiang Club de la NBL. Más tarde se convertiría en ganador junto con su equipo, los Beijing Ducks, de las Finales de 2012 de la CBA.

En los medios de comunicación 
Sun ha hecho varias apariciones televisivas, entre ellas fue invitado en el programa Jimmy Kimmel Live! de la ABC. También fue protagonista, debido a su gran estatura, de un documental de televisión llamado Anatomía de un gigante, retransmitido por el canal Discovery Health Channel. Sun tuvo también una aparición en la gran pantalla durante la película Rush Hour 3, protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, interpretando a un luchador de Kung-Fu.

El 11 de marzo de 2007, el Maryland Nighthawks entró en el Libro Guinness de los récords por tener en su equipo a cuatro jugadores que rebasaban la altura de , incluyendo a Sun y el exjugador rumano de la NBA Gheorghe Mureşan.

Véase también 
 Lista de las personas más altas del mundo

Referencias 

 El Gurú del Basket: Ranking de los 10 jugadores más altos de la historia que no jugaron en la NBA

Enlaces externos 
 
 Página web oficial de Sun Ming Ming 

Baloncestistas de la República Popular China
Baloncestistas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México
Baloncestistas de los Beijing Ducks
Baloncestistas del Fuerza Regia de Monterrey
Baloncestistas de los San-en NeoPhoenix